Tonosho ist der Name von 2 Städten in Japan
 Tonoshō in der Präfektur Kagawa auf der Insel Shōdoshima
 Tōnoshō in der Präfektur Chiba